Addressograph bezeichnet:

 Addressograph-Multigraph (AM), einer der ersten Hersteller, die Ende der 1970er Jahre mit Fotosatz-Maschinen den Bleisatz in Deutschland ablösten

Siehe auch:
 Adressiermaschine